Plusieurs châteaux portent ce nom en France :

 Château de la Roque à Fayet ;
 Château de la Roque à Hébécrevon ;
 Château de la Roque à Meyrals ;
 Château de la Roque à Terre-de-Bancalié ;
 Château de la Roque-Baignard à La Roque-Baignard.

Roque